

Луп'я — річка в Кіровській області, ліва притока Ками
 Луп'я — селище, Омутнінський район, Кіровська область
 Луп'я — присілок, Омутнінський район, Кіровська область

Луп'я — муніципалітет, департамент Од, регіон Лангедок-Русійон